Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Larkham che ha battuto in finale Diego Veronelli 7-64, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Richard Gasquet (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti (primo turno)

 Óscar Hernández (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Julien Varlet (quarti di finale)
 Nicolas Coutelot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2003